Die Abkürzung APSS steht für:

 Automatic Program Search System, eine Spultechnik für Audiokassettenspieler
 Austrian Payment Systems Services

APSS